

Блуфілд — місто, штат Вірджинія
 Блуфілд — місто, штат Західна Вірджинія